El término Colónida puede designar a:

 A la revista literaria Colónida, fundada en 1916 en Lima;
 Al movimiento literario Colónida que encabezó el escritor peruano Abraham Valdelomar en la década de 1910.